

Presentación previa 
La pareja formada por el brasilero Marcelo Demoliner y el croata Franko Škugor fueron los campeones defensores. No pudieron defender con éxito su título tras caer derrotados en los cuartos de final ante la pareja formada por el estadounidense Kevin King y el colombiano Juan Carlos Spir.

La pareja local formada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah fueron los campeones de esta edición, tras derrotar en la final a  Kevin King y Juan Carlos Spir por 7–63, 6–3.

Cabeza de serie 

'''

<li> Paolo Lorenzi /  Alessandro Motti ''(Primera ronda)
<li>

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Bucaramanga 2014